Derma bezeichnet:
in Fremdwörtern aus dem Griechischen den Begriff „Haut“, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern
Derma (Mississippi), Stadt im US-Bundesstaat Mississippi